Galinat ist der Name von:

 Georges Galinat (1904–unbekannt), französischer Boxer

Galinat bezeichnet
 den Oberlauf des Seyze, französisches Fließgewässer